Бозон (Бозо; ; IX век) —  в середине IX века.

Биография 
Бозон — один из глав Женевской епархии времён Тёмных веков Средневековья, о которых почти ничего не известно.

В ряде списков епископов Женевы предшественником Бозона назывался Домициан II, а преемником — Ансегиз. Однако в настоящее время существование епископа Домициана ставится под сомнение. В этом случае предшественником Бозона на епископской кафедре мог быть Альтад, последнее достоверное свидетельство о котором относится к 838 году. Так как Ансегиз уже был епископом в 877 году, то управление Бозоном епархией датируют серединой IX века. В средневековых списках глав Женевской епархии сообщается, что Бозон был епископом семнадцать лет и пять месяцев. Каких-либо других достоверных сведений о нём не сохранилось.

Известно, что по Верденскому договору 843 года территория Женевской епархии вошла в Средне-Франкское королевство Лотаря I, а по Прюмскому договору 855 года — во владения его сына Лотаря II.

Предполагается, что при Бозоне мог быть создан наиболее ранний из средневековых списков глав Женевской епархии. Он не сохранился в оригинале, но сведения из него были использованы в созданном в XI веке при епископе Фредерике каталоге, включённом в хранящуюся в женевском соборе Святого Петра Библию.

Примечания 

Умершие в IX веке
Епископы Женевы
Епископы IX века
Религиозные деятели периода Каролингов